Большая Сухая — река в России, в Кабанском районе Бурятии. Впадает в озеро Байкал.

География 
Длина реки — 33 км, площадь водосборного бассейна — 386 км². Ширина в нижнем течении — около 10 м, глубина — около 0,8 м, скорость течения — 1,7 м/с.  

Берёт начало на северо-западном склоне Морского хребта. Течёт в северо-западном направлении в узкой таёжной пади между Гольцом Давыдова (1717 м) с севера и горой Большая Каланча (1433 м) с юга. Впадает в Байкал на мысе Сухинском между сёлами Заречье и Сухая.

По данным наблюдений с 1953 по 1999 год среднегодовой расход воды в 2,9 км от устья составляет 3,9 м³/с.

Основные притоки — Поперечная и Давыдовка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Ангаро-Байкальский
 Речной бассейн — бассейны малых и средних притоков средней и северной части озера Байкал
 Речной подбассейн — отсутствует
 Водохозяйственный участок — бассейны рек средней части озера Байкал от северо-западной границы бассейна реки Баргузин до северной границы бассейна реки Селенги

Примечания

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Байкал
Реки Кабанского района